The Hollow kan syfta på:

 The Hollow (film) – en film från 2004
 The Hollow (sång av A Perfect Circle) – en låt av musikgruppen A Perfect Circle